Niaqornaarsuk bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Niaqornaarsuk, Ort im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Niaqornaarsuk (Nanortalik), Ort im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Niaqornaarsuk (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Niaqornaarsuk (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Niaqornaarsuk (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland